238. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  238. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  238. Schützendivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  238. Jagdfliegerdivision
  238. Schlachtfliegerdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern